Большесальское сельское поселение — муниципальное образование в Мясниковском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — село Большие Салы.

Административное устройство 
В состав Большесальского сельского поселения входят:
 село Большие Салы (3522 чел.),
 село Несветай (476 чел.).

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Мясниковского района